John Haines, né le  à Norfolk en Virginie et mort le  à Fairbanks en Alaska, est un poète américain.

Biographie

Œuvre traduite en français

Récit

Références

Liens externes 
 

Poète américain du XXe siècle
Poète américain du XXIe siècle
Mémorialiste américain
Mémorialiste du XXe siècle
Professeur à l'université de l'Alaska de Fairbanks
Boursier Guggenheim
Naissance à Norfolk (Virginie)
Naissance en juin 1924
Décès en mars 2011
Décès à Fairbanks (Alaska)
Décès à 86 ans